James Robinson (1794-1873) – fantino britannico.
James Dale Robinson (n. 1963) – sceneggiatore di fumetti e film
James Ray Robinson (n. 1970) – ex cestista statunitense
James Robinson (n. 1994) – cestista statunitense
James Robinson (n. 1954) – ex atleta statunitense
James Robinson (1918-1967) – attore cinematografico
James Robinson – calciatore inglese
James Robinson (n. 1998) – giocatore di football americano statunitense